Piątek – città in Polonia
 Krzysztof Piątek (1995) – calciatore polacco
 Łukasz Piątek (1985) – calciatore polacco